Никола́й Васи́льчиков: Васильчиков, Николай Александрович (1779—1864) — декабрист.
 Васильчиков, Николай Васильевич (1781—1849) — военный деятель, участник Отечественной войны 1812 года, генерал-майор, действительный статский советник, губернатор Орловской губернии.
 Васильчиков, Николай Иванович (1792—1855) — генерал-майор.